Больша́я Мурта́ (хак. Нымырттығ — черёмуховый)— посёлок городского типа (до 2011 года — рабочий посёлок), административный центр Большемуртинского района Красноярского края России.

Образует муниципальное образование со статусом городского поселения посёлок Большая Мурта как единственный населённый пункт в его составе. В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице посёлок городского типа Большая Мурта.

География 
Расположен в 110 км к северу от Красноярска на правом берегу реки Нижняя Подъёмная (левый приток Енисея) ниже впадения в неё реки Мурты.
Расстояние до железнодорожной станции Красноярск-Пассажирский — 110 км.

Климат

История 
Село Большая Мурта основано на речке Подъёмной в 1725 году. По всей видимости село начиналось с двух—трёх дворов «пашенных крестьян».

С 1854 года Большая Мурта входит в состав Еловской волости Красноярского уезда.

Статус рабочего посёлка — с 1959 года.

Население 
Население —  чел. ().

Местное самоуправление 
 Большемуртинский поселковый Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Котыхов Алексей Владимирович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Известные уроженцы 
 Андреев, Анатолий Александрович (р. 1947) — писатель-фантаст

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Посёлки городского типа Красноярского края
Районные центры Красноярского края
Населённые пункты Большемуртинского района
Муниципальные образования Большемуртинского района
Городские поселения Красноярского края